głownia – część broni białej
 głownia (Ustilago) – rodzaj grzyba 
 głownia – grupa chorób roślinnych
 głownia – płonące lub tlące się polano; ożóg